Brüdigam ist der Familienname von:

 Heinz Brüdigam (1929–2003), deutscher Journalist und Publizist
 Markus Brüdigam (* 1986), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Brüdgam